Кришталь — різновид скла.
 Гірський кришталь — мінерал, різновид кварцу.

Персоналії 
 Кришталь Іван Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кришталь Марія Федотівна (1902—1977) — українська радянська народна майстриня керамічного розпису.
 Кришталь Михайло Володимирович ( 1970) — український актор театру, кіно та дубляжу, шоумен, композитор, поет-пісняр, аранжувальник, виконавчий продюсер масових заходів. Заслужений артист України (2006).
 Кришталь Олег Олександрович ( 1945) — вчений у галузі біофізики, академік Національної академії наук України.
 Кришталь Олександр Пилипович (1908—1985) — український зоолог.

Інше 
 «Кришталь» (2018) — драматичний художній фільм виробництва Білорусі, США, Німеччини та Росії (реж. Дар'я Жук).

Українські прізвища